Погореловский — посёлок в Пронском районе Рязанской области России. Административный центр Погореловского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен на правом берегу реки Проня напротив села Береговая Погореловка в 11 км на юго-восток от райцентра рабочего посёлка Пронск.

История 
Посёлок совхоза «Погореловский» образован перед Великой Отечественной войной.

В 1992 г. указом ПВС РФ поселок центральной усадьбы совхоза «Погореловский» переименован в Погореловский.

Население

Инфраструктура 
В посёлке имеется Погореловская средняя общеобразовательная школа (новое здание построено в 1990 году).

Примечания 

Населённые пункты Пронского района